Анджей Яниковский (в русскоязычных источниках часто упоминается как Андрей; ; 1799—1864) — польский  и , доктор медицины; автор ряда научных трудов по медицине.

Биография

Анджей Яниковский родился 2 (13) ноября 1799 года в Пильзно, в Галиции. По окончании в 1821 году Ягеллоновского университета он получил в нем степень доктора медицины и хирургии и отправился совершенствовать знания за границу в Вену и Париж, где оставался до 1824 года. В этом же году он сдал поверочный экзамен при бывшем Варшавском университете и был утвержден в звании доктора медицины и хирургии, а затем в течение двух лет занимался частной практикой в городе Ополе. 

В 1826 году А. Яниковский был приглашен правительственной комиссией вероисповедания и народного просвещения профессором теоретической хирургии в Варшавский университет и эту должность занимал до закрытия Александровского университета в связи с Польским восстанием 1830 года. 

С 1826 года он исполнял и обязанности врача в Варшавском благотворительном обществе, а с 1839 года — обязанности председателя медицинского отдела. 

В 1832 году Анджей Яниковский был приглашен членом в общий медицинский совет, в котором с 1849 году исполнял обязанности научного секретаря. Кроме того, с 1840 по 1857 год он читал бесплатно лекции в открытой в то время школе фармацевтов в Варшаве. 
 

В 1857 году Яниковский был приглашен членом комитета временно заведующего Варшавской медико-хирургической академией (позднее Варшавская главная школа, а затем Императорский Варшавский университет), а в 1859 году — профессором судебной медицины, врачебной полиции и психиатрии и назначен научным секретарем при той же академии; с 1861 года Яниковский временно исполнял там же должность президента. В 1862 году, вследствие надорванного здоровья, он просил освободить его от обязанностей в Академии и в медицинском совете.

Анджей Яниковский являлся членом Варшавского медицинского общества, Краковского научного общества, Виленского врачебного общества, Общества ревнителей знания в Познани и Русского медицинского  общества в Санкт-Петербурге.

Перу А. Яниковского принадлежит ряд научных трудов. В 1828 году учениками его по бывшему Варшавскому университету был, без его ведома, отлитографирован его курс хирургии, вследствие чего в работу вкралось много неточностей. Несколько позже польский врачебный совет напечатал некоторые написанные Яниковским сочинения.

Анджей Яниковский скончался 4 декабря 1864 года в городе Варшаве.

Библиография
 

 «Wiadomość о ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych», Варшава, 1839 г. (вторично с дополнениями вышло в 1846 г.);
 «Zasady dochodzeń sadowo-lekarskich», касающиеся сомнительного состояния здоровья (Варшава, 1845 г.);
 «Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w przypadkach uszkodzeń ciała» (1847 г.);
 «Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w przypadkach śmierci» (1852 г.);
 «Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich со do wieku, płci, funkcyj płciowych i tożsamości osób» (1859 г.). 

Последние четыре тома обнимают почти всю судебную медицину того времени. 

Затем А. Яниковский печатал свои статьи в Варшавских изданиях «Pamiętnik lekarski» и «Pamiętnik towarzystwa lekarskiego warszawskiego»; наиболее известными из них являются:

 «O sposobach usuwania kamieni moczowych z pęcherza», 1828 г.;
 «O sparalizowaniu połowy twarzy», 1828 г.;
 «O naturze chorób wenerycznych i о leczeniu ich bez merkuryjuszu», 1829 г.;
 «O skrzywieniach kręgosłupu», 1837 г.;
 «O obłąkaniu pijackiém», 1839 г;
 «O zapaleniu gruzełkowem błoń mózgowych u dzieci», 1839 г.;
 «O śmiertelności dzieci w pierwszych latach ich życia», 1843 г.;
 «O chorobach umysłowych pod względem sądowym», 1845;
 «O epidemii gorączkit yfoidalnej, która panowała w Warzsawie», 1845 г. и 1846 г.;
 «Uwagi nad dziełem Rademachera», 1846 г.;
 «O epidemijach w ogólności а w szczególności epidemijach ospy naturalnej», 1847 г.;
 «O eterze i chloroformie», 1849 г.;
 «O niemożności porodzenia pod względem lekarsko-sądowym», 1856 г.;
 «O uszkodzeniach czaszki», 1857 г.;
 «O długości życia mieszkańców królestwa polskiego», 1857 г;
 «O zaciśnięciu przepuklin brzucha», 1859 год. 

Кроме того, Яниковский доставлял сведения по медицинской части о новых веяниях и открытиях в первые 24 тома этого же «Pamiętnika towarzystwa lekarskiego Warszawskiego». 

Будучи профессором психиатрии, Яниковский также написал сочинение о душевных болезнях: «Patologije i terapiję chorób umysłowych».

Примечания

Литература 
 
 «Encyklopedyja Powszechna», Варшава, 1863 г., т. 13, стр. 32—33.